Wadley ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wadley (Alabama)
 Wadley (Georgia)
 Wadley (Texas)
 Wadley Falls (New Hampshire)

im Vereinigten Königreich:
 Wadley (County Durham)
 Wadley (Oxfordshire)

Wadley ist der Familienname folgender Personen:
 Shangela Laquifa Wadley (* 1981), US-amerikanische Dragqueen und Reality-TV-Persönlichkeit